Диего-Рамирес () — группа небольших островов (общая площадь более 1 км²) в проливе Дрейка примерно в 100 км к юго-западу от мыса Горн, протянувшаяся примерно на 8 км с севера на юг. Это — самая южная точка Чили и Америки как части света. В архипелаге можно выделить две группы островов — малую северную и большую южную.

География 

Самый крупный остров архипелага — остров Бартоломе. Южнее расположен второй по величине остров архипелага — Гонсало, на котором была основана в 1951 году метеостанция. Самое южное место — скалистый островок Агила.

Животный мир представлен большими гнездованиями полярных птиц — альбатросов, пингвинов, буревестников. Хотя архипелаг Диего-Рамирес — самая южная точка Южной Америки и расположен близко к Антарктиде, бо́льшую часть года здесь положительные температуры, а сильные морозы бывают редко. Поэтому острова обильно покрыты травой.

Корабли из антарктических круизов, идущие в Чили или Ушуаю, часто проходят мимо архипелага.

Климат 
Климат на островах — ветреный и дождливый. Среднемесячные температуры колеблются от +3,2 °C (июль-август) до +7,5 °C (январь-февраль), в среднем +5,2 °C. Осадков выпадает от 94 мм (октябрь) до 137 мм (март), всего в год — 1368 мм. Летом осадки выпадают в виде дождей, зимой — в виде снега, дождя или снега с дождём.

История 
Острова были открыты 12 февраля 1619 года братьями Гарсия дель Нодаль и названы в честь Диего Рамиреса де Арельяно. В течение 156 лет, до открытия архипелага Южные Сандвичевы острова в 1775 году, считались самой южной достоверной территорией Земли. Южнее «располагалась» лишь Неведомая Южная Земля, мифическая территория.

Интересные факты 
Самые крупные острова — Бартоломе и Гонсало — названы в честь первооткрывателей, братьев Гарсия дель Нодаль, а эти острова разделяет пролив Нодаль.

Самая южная точка 
Самой южной точкой Америки является скалистый островок Агила, но некоторые географы Южные Сандвичевы острова относят к Америке как к части света, хотя и географически, и геологически, и климатически этот архипелаг более близок к Антарктике. В этом случае самой южной точкой Америки является остров Туле.

Ссылки 
 

Острова Тихого океана
Острова Атлантического океана
Субантарктические острова
Необитаемые острова Чили
Острова области Магальянес